Il doppio maschile del torneo di tennis Queensland Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jason Stoltenberg e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Brian Garrow e Mark Woodforde 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie
 Jason Stoltenberg /  Todd Woodbridge (campioni)
 David Pate /  Robert Van't Hof (quarti di finale)
Assente
 Broderick Dyke /  Kelly Evernden (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Queensland Open 1990